Quesada ist ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Quesada ist ein spanischer Familienname, der ursprünglich adlige Personen aus der gleichnamigen Stadt in der andalusischen Provinz Jaén bezeichnete.

Namensträger 

 Alfredo Quesada (* 1949), peruanischer Fußballspieler
 Antonio Quesada Porto (* 1932), spanischer Maler

 Daisel Quesada Sardiñas (* 1995), kubanischer Beachvolleyballspieler
 Eduardo Quesada († 2012), argentinischer Sänger 
 Elwood Richard Quesada (1903–1994), US-amerikanischer General der Air Force
 Ernesto Quesada (1858–1934), argentinischer Soziologe, Jurist, Publizist, Historiker und Sprachwissenschaftler
 Fernando Quesada Sanz (* ?), spanischer Prähistoriker
 Gonzalo Quesada (* 1974), argentinischer Rugbyspieler
 Gonzalo Jiménez de Quesada (1509–1579), spanischer Anwalt und Konquistador
 Jaime Muela Quesada (* 1957), spanischer Fusionmusiker, siehe Jaime Muela
 Joe Quesada (* 1962), US-amerikanischer Comic-Herausgeber und -schreiber

 José Francisco Miró Quesada Cantuarias (1918–2019), peruanischer Philosoph, Journalist und Politiker
 Manuel de Quesada (1830–1886), kubanischer General
 Marieta Quesada Legido (* 1962), spanische Malerin
 Miguel Quesada (* 1933), spanischer Comic-Zeichner
 Milo Quesada (1930–2012), argentinischer Schauspieler
 Nya Quesada († 2013), argentinische Schauspielerin
 Pedro Quesada (1926–1988), spanischer Comic-Autor
 Vicente Gregorio Quesada (1830–1913), argentinischer Diplomat
 Violeta Quesada (* 1947), kubanische Leichtathletin
 Vladimir Quesada (* 1966), costa-ricanischer Fußballspieler
 Wálter Quesada (* 1970), costa-ricanischer Fußballschiedsrichter
 Xaime Quesada Blanco (1975–2006), spanischer Maler
 Yoelbi Quesada (* 1973), kubanischer Dreispringer
 Yuniesky Quesada (* 1984), kubanischer Schach-Großmeister

Sonstiges 
 Quesada (Jaén), Stadt in der spanischen Provinz Jaén
Ciudad Quesada, Stadt in Costa Rica
 Quesada Pasiega, ein Dessert aus der spanischen Provinz Kantabrien

Siehe auch  
 García Quesada

Familienname
Spanischer Personenname